Се́ргинське сільське поселення () — сільське поселення у складі Октябрського району Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області Росії.

Адміністративний центр та єдиний населений пункт — селище Сергино.

Населення сільського поселення становить 1684 особи (2017; 1708 у 2010, 1374 у 2002).

Примітки 

Поселення Октябрського району (Ханти-Мансійський автономний округ)